A 25 127-es számú mellékút egy kilenc kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 2513-as útból ágazik ki, annak a 26+250-es kilométerszelvénye közelében, Dédestapolcsány területén, kelet felé. Második kilométerénél éri el Mályinka határát, de ott csak körülbelül 500 méteren át húzódik, külterületen. Az útjába eső következő település Tardona, ennek központját 3,5 kilométer után éri el, ott északkeleti irányba fordul. 6 kilométer megtétele után lép át Kazincbarcika területére. Kilométer-számozása – úgy tűnik – csak Billatáró településrészig, 8,958 kilométerig tart, de a kira.gov.hu térképe ettől északra, a város központja felé vezető szakaszon is jelöli a 25 127-es számozást, egészen a 26-os útig.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25127
Kazincbarcika